Wieczór u Abdona – opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza
 Wieczór u Abdona – film z 1975, ekranizacja opowiadania